Дьодоне, Дийодоне, Диодоне () е френско фамилно име и може да се отнася за:
 Луи XIV (Луи Дьодоне), крал на Франция,
 Жан Дийодоне, френски математик,
 Дийодоне М'бала М'бала, френски комик.

Френски фамилни имена